Мэрисвилл () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США.

Населённые пункты 
США
  — город в Айове.
 Мэрисвилл — город в штате Вашингтон.
 Мэрисвилл — город в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
  — город в Мичигане.
  — поселение в Монтане.
  — город в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.

Прочие страны
  — городок в Виктории (Австралия).

См. также 
 Мэрис
 Мэривилл